Brousnik est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités dans les Balkans :

Bulgarie 
 Brousnik, une localité située dans la municipalité de Bréznik ;

Macédoine du Nord 
 Brousnik, village situé dans la municipalité de Bitola.
 Brousnik, un village situé dans la municipalité de Negotino.